Butler Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Butler Island (ö i Antarktis, lat -72,22, long -60,19), 
 Butler Island (ö i Antarktis, lat -69,36, long 76,22), 

Robotskapade Antarktisförgreningar